

Маммот — місто, штат Аризона
 Маммот — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Маммот — переписна місцевість, штат Вайомінг